Finkel est un patronyme d'origine alsacien-lorrain pour les Français, juif askhénaze plus généralement en Europe, dont le sens (fink) veut dire pinson :
 Avraham Shmuel Finkel (1879-1951), un rabbin israélien, d'origine lituanienne, Mashgia'h Rou'hani (guide spirituel) à la Yechiva de Hébron. Il est le fils du rabbin Nosson Tzvi Finkel (l'Alter de Slobodka) et le grand-père du rabbin Nosson Tzvi Finkel (Mir).
 Benjamin Finkel
 Binyomin Beinush Finkel (1911-1990), Rosh yeshiva de la Yechiva de Mir de Jérusalem, beau-père de Nosson Tzvi Finkel (Mir) 
 Caroline Finkel
 Eliézer Yehouda Finkel (Pologne et Jérusalem) (1879-1965), Rosh yeshiva de la Yechiva de Mir, à Mir, en Biélorussie puis à Jérusalem
 Eliézer Yehouda Finkel (Jérusalem) , Rosh yeshiva de la Yechiva de Mir, à Jérusalem
 Fyvush Finkel (1922-2016), acteur américain.
 George Finkel
 Irving Finkel (1951 - ) philologue et assyriologue britannique.
 Johannes Finkel
 Jon Finkel
 Maurice Finkel
 Moishe Finkel (Morris Finkel)
 Nosson Tzvi Finkel (1849-1927), (l'Alter de Slobodka), père du rabbin Avraham Shmuel Finkel et grand-père du rabbin Nosson Tzvi Finkel (Mir) 
 Nosson Tzvi Finkel (Mir) (1943-2011), rabbin israélien d'origine américaine, Rosh Yeshiva de la Yechiva de Mir à Jérusalem de 1990 à 2011.
 Raphael Finkel

Autres usages du nom 

 Finkel, une série de bande dessinée de Didier Convard (scénario) et Christian Gine (dessin).

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif